Tadej Valjavec (13. april 1977, Kranj) je slovenački biciklista.

Tadej Valjavec je 1999. pobedio na Bejbi Điru, to je Điro di Italija za mlade bicikliste. Godinu kasnije postaje profesionalni biciklista kod ekipe Fassa Bortolo a kasnije kod švajcarskog Phonaka. Vozio je za ekipu Lampre-Fondital. Državni prvak Slovenije postaje 2003. Nakon 2007. počeo je voziti za Ag2r-La Mondiale.

Tadej Valjavec važi za odličnog biciklistu u brdskim etapama.

Največi uspesi:

Рођени 1977.
Крањани
Словеначки бициклисти